Ligne Somain - Douai (Nord)
 Ligne Somain - Douai (Sud)